Franciaország
Boulogne, település Franciaországban, Vendée megyében
Boulogne-Billancourt, település Franciaországban, Hauts-de-Seine megyében
Boulogne-sur-Gesse, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Boulogne-la-Grasse, település Franciaországban, Oise megyében
Boulogne-sur-Helpe, település Franciaországban, Nord megyében
Boulogne-sur-Mer, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében